Бою () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Раполту-Маре.
 Бою () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Чумегіу.
 Бою () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Албешть.